Сезон 2012/2013 являлся 13-м розыгрышем чемпионата Евролиги по баскетболу под эгидой УЛЕБ и 56-м турниром среди сильнейших клубных команд Европы. В сезоне 2012/13 за победу борются 24 клуба, один из которых пройдет в основную стадию через квалификационный раунд среди 8 команд. Финал четырёх Евролиги состоялся на О2 арене в Лондоне (Англия). Чемпионом Евролиги второй год подряд стал Олимпиакос.

Участники 

23 команды получили право выступать в регулярном чемпионате, ещё один клуб будет определён через квалификацию, в которой примут участие 8 команд, 7 неудачников выходят в основной турнир Кубка Европы. Квалификация прошла в итальянском городе  Канту

Участники квалификации 
  Остенде
  Академик
  Нимбурк
  Ле-Ман
  Ратиофарм
  Канту WC
  УНИКС WC
  Донецк

Квалификация

Регулярный чемпионат

Группа A

Группа В

Группа C

Группа D

Топ 16

Группа E

Группа F

Плей-офф 

Четвертьфиналы пройдут с 9 по 25 апреля 2013 года.

Серии пройдут по схеме «2-2-1» до трёх побед. Клубы, указанные первыми, имеют преимущество своей площадки.

{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=20|Пара
!width=220|Команда #1
!width=40|Счет
!width=220|Команда #2
!width=70|1 матч
!width=70|2 матч
!width=70|3 матч
!width=70|4 матч*
!width=70|5 матч*
|-
| N1||align=right style="background: gold;"|ЦСКА || 3-1 || align=left| Каха Лаборал || 89-78 || 90-68 || 72-93 || 94-85|| style="background: #ccffcc;"|
|-
| N2||align=right style="background: gold;"|Олимпиакос || 3-2|| align=left| Анадолу Эфес || 67-62 || 71-53 || 72-83 || 73-74 || 82- 72
|-
| N3||align=right style="background: gold;"|Барселона || 3-2 || align=left| Панатинаикос || 72-70 (ОТ)|| 65-66 || 63-65 || 70-60 || 64- 53
|-
| N4||align=right style="background: gold;"|Реал (Мадрид) || 3-0 || align=left| Маккаби (Тель-Авив) ||79-53 || 75-63 || 69-57 ||style="background: #ccffcc;"| ||style="background: #ccffcc;"|
|}
* 4-й и 5-й матчи в сериях если потребуются.

 Финал четырёх 

Финал четырёх прошёл в Лондоне (Великобритания) 10 и 12 мая 2013 года.

 Награды 

 Награды по итогам сезона MVP Сезона  Вассилис Спанулис (Олимпиакос)MVP финала четырёх  Вассилис Спанулис (Олимпиакос)Приз лучшему снайперу  Бобби Браун (Сиена)Лучший оборонительный игрок  Стефан Ласме (Панатинаикос)Восходящая звезда  Костас Папаниколау (Олимпиакос)Тренер года'''
  Георгиос Барцокас (Олимпиакос)

Первая символическая пятерка

Вторая символическая пятерка

MVP месяца

MVP недели

Регулярного сезона

ТОП-16

1/4 финала

См. также 
 Кубок Европы по баскетболу 2012/2013
 Кубок вызова ФИБА 2012/2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Евролига 2012/2013